«Beyond the Veil» — другий студійний альбом норвезького готик-метал-гурту Tristania. Реліз відбувся 6 вересня 1999.

Список композицій

Учасники запису 
Вібеке Стене – вокал
Мортен Веланд – гроулінг, гітари
Андерс Хойвік Хідле – електрогітара
Руне Естерхус – бас-гітара
Ейнар Моен – клавіші
Кеннет Олссон – ударні

Примітки

Посилання 
  Альбом Beyond the Veil на сайті Encyclopaedia Metallum
  Альбом Beyond the Veil на сайті Discogs

Альбоми Tristania
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Napalm Records